АВВ или Авв — аббревиатура кириллическими буквами.

 Авв — книга пророка Аввакума. См. также пророк Аввакум и сокращения в Библии.

 АВВ — авиавертолётоносец, авианосец-вертолётоносец.
 АВВ — автоводовоз, автомобиль-водовоз.

См. также 
 ABB (латиницей)